Э́двард Ба́рри О’Ми́ра (; 1786—1836) — ирландский -хирург, один из основателей лондонского клуба Reform Club. Сопровождал Наполеона I на остров Святой Елены, где в течение трёх лет был его лечащим врачом.

Биография 
Родился в 1786 году в городе Маллоу графства Корк.

Был врачом Наполеона, наблюдал за его здоровьем на корабле «Беллерофон» и во время ссылки на острове Святой Елены. Осенью 1817 года удалил ему один из зубов мудрости.

В 1818 году вернулся в Лондон. После смерти Наполеона в 1821 году, в 1822 году О’Мира опубликовал воспоминания «Голос с острова Святой Елены» ().

Внучка О’Мира —  была католическим писателем, жила и умерла в Париже.

Роль Эдварда О’Мира в фильме «» сыграл английский актёр .

Умер в 1836 году в Лондоне. Был похоронен в Ирландии.

Образ в кино 
 «» (немой, Германия, 1929) — актёр 
 «» (Италия, 1943) — актёр Паоло Стоппа

Примечания

Ссылки 
 O’Meara, surgeon to Napoleon 
 «Inside Longwood — Barry O’Meara’s clandestine letters» 

Окружение Наполеона I на острове Святой Елены
Мемуаристы Великобритании XIX века
Авторы мемуаров о Наполеоне
Похороненные в Ирландии